Rye – rzeka w Anglii
 Rye – rzeka w Irlandii
Miejscowości we Francji:
 Rye – miejscowość i gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie Jura
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Rye – miasto w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Rye – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Rye – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Gila
 Rye – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Cleveland
 Rye – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Rye – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
 Rye – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Rye (ang. Rye Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Rye (ang. Rye Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Rye (ang. Rye Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Rye (ang. Rye Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry